

Patronyme

 Bertrand Reuzeau, (1966-), footballeur français ;
 Jean-Yves Reuzeau (1951-), éditeur, écrivain et poète français.
 Yann Reuzeau (1978-), auteur, metteur en scène et acteur français.